Винстон има више значења:
 Округ Винстон (Алабама)
 Округ Винстон (Мисисипи)
 Винстон (Монтана)
 Винстон (Нови Мексико)
 Винстон (Мисури)
 Винстон (Орегон)
 Винстон (Флорида)